Now & Then — пятый студийный альбом американского дуэта The Carpenters, выпущенный в 1973 году на лейбле A&M Records. На альбоме была записан одна из наиболее известных песен дуэта — «Yesterday Once More».

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Carpenters
Альбомы A&M Records
Альбомы, записанные на A&M Studios